Ассам:
 Ассам — сорт индийского чёрного чая.
 Ассам — штат на востоке Индии.
 Ассам Сахитья Сабха — неправительственная некоммерческая организация, оказывающая содействие в развитии ассамского языка.